San Andreas může být:

 Zlom San Andreas – geologický zlom probíhající Kalifornií v USA
 San Andreas (jezero) – jezero poblíž kalifornského města San Francisco, po němž je zlom pojmenován
 San Andreas (Kalifornie) – město v USA
 Grand Theft Auto: San Andreas – videohra od firmy Rockstar Games pro PC, PS 2, Xbox a Macintosh
 San Andreas (film) – katastrofický film USA z roku 2015

Rozcestníky - místopisné jméno